Il ferroviere (Thunder) – film del 1929 diretto da William Nigh
Il ferroviere – film del 1956 diretto da Pietro Germi
Il ferroviere (The railrodder) – film del 1965 diretto da Gerald Potterton, Buster Keaton e  John Spotton (gli ultimi due non accreditati)